Трю́мсель (від ) — вітрило 5 ярусу, що встановлюється на трюм-реї вище бом-брамселя при слабких вітрах. Являє собою пряме (чотирикутне) чи косе трикутне летюче вітрило, підіймається на трюм-стеньзі — верхній частині бом-брам-стеньги, або на флагштоку. Залежно від розташування трюмселі отримують спеціальні найменування: фор-трюмсель (на фок-щоглі), грот-трюмсель (на грот-щоглі), крюйс-трюмсель (на бізань-щоглі).

Вище трюмселя може підійматися вітрило 6 ярусу — мунсель.

Джерела 
 
  

Вітрила
Морська термінологія